Agardh kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Adolph Agardh
 Jakob Georg Agardh

Robotskapade auktorsförkortningar